Termenul „Cheile Diavolului” se poate referi la:

Cheile Diavolului, Eifel, Germania
Cheile Diavolului, Salzburg, Saalachtal, Austria
Cheile Diavolului, Wehlen
Cheile Diavolului, Ibbenbüren, Germania
Cheile Diavolului, Hägendorf, Elveția
Garganta del Diablo, (Gâtlejul Diavolului) sau Cascadele de pe Iguazú